Пла́ксін (жіноча форма — Пла́ксіна) — російське прізвище.

Відомі носії:
 Плаксін Костянтин Олексійович (; * 1990) — російський хокеїст, який 2012 року змінив прізвище на Климонтов.
 Плаксін Олексій Олексійович (* 1967) — український журналіст, редактор. Заслужений журналіст України.

Російські прізвища